1980 wurde der Davis Cup zum 69. Mal ausgetragen. Das Finale fand vom 5. bis 7. Dezember in der Sportovní hala in Prag (Tschechoslowakei) statt. Den Titel sicherte sich die Mannschaft der Tschechoslowakei.

Nord- und Südamerikagruppe

Teilnehmer

Das Turnier

Finale

Ozeanien- und Asiengruppe

Teilnehmer

Das Turnier

Finale

Europagruppe

Teilnehmer

Zone A

Zone B

Das Turnier

Zone A

Finale Zone A

Zone B

Finale Zone B

Finalspiele

Teilnehmer

Spielplan

Halbfinale

Finale

Siehe auch 
 Fed Cup
 Davis Cup

Weblinks 
 Offizielle Website des Davis-Cups

1980
Tennisturnier 1980